Sadu (Roemenië), een Roemeense gemeente in het district Sibiu
 Sadu (rivier), een zijrivier van rivier de Jiu in Roemenië
 Sadu (West-Java), een dorp in de Indonesische provincie West-Java
 Sadu (Zuid-Sumatra), een dorp in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Sadu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tanjung Jabung Timur in de Indonesische provincie Jambi